Копа Кредифе 2009 () — 51-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Сводная таблица

Третий этап

Группа 1

Группа 2

Матчи за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2009 на rsssf.com

2009
Эквадор
2009 год в Эквадоре